Юрий Ушаков: Ушаков, Юрий Викторович (род. 1947) — российский дипломат, помощник Президента Российской Федерации по международным делам с 2012 года.
 Ушаков, Юрий Никитович (род. 1920) — советский баскетболист.
 Ушаков, Юрий Сергеевич (1928—1996) — российский архитектор, художник, профессор, лауреат Государственной премии РСФСР по архитектуре.